ПРЛ — аббревиатура, которая может обозначать:
 Профессиональная регбийная лига
 Пограничное расстройство личности
 Параноидное расстройство личности
 Польская Народная Республика (Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL)